

Patronyme 
 Carl Mallette, joueur de hockey sur glace québécois.
 Fanny Mallette, comédienne québécoise.
 Léon-Vital Mallette, homme politique québécois.
 Malikha Mallette, actrice américaine.
 Nathalie Mallette, actrice québécoise.

Divers 
 Mallette, cabinet de comptables agréés.
Une mallette, un porte-documents ; ou un cartable en Belgique.